Naricual peut désigner :

Toponymes

Naricual : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui ;
 Naricual : capitale de la paroisse civile de Naricual, dans la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme